Fosses (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Fosses (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Fosses-la-Ville – belgijskie miasto w prowincji Namur